Trayce foi uma banda brasileira de metalcore de São Paulo, formada em 2007 sob o nome Ace 4 Trays. É uma das bandas pioneiras do estilo no País.

Integrantes
 Raphael Castejon - Vocais
 Alex Gizzi - Guitarra
 Fabrício Modesto - Guitarra
 Rafael Palmsciano - Baixo
 Marcelo Campos - Bateria

Discografia como Ace 4 Trays

Álbuns 
Roll The Dice (2009, Independente)

EP's 
Ace 4 Trays (2008, Independente)
Edge Of The World (2009, Independente)

Discografia como Trayce

Álbuns 
Bittersweet (2011, MS Metal Records)
Miragem (2017, Loud Factory)

EP's 
Live At C4 VIP Sessions (2013, Independente)

Singles 
Corpo Fechado (2014, Independente)

Ligações externas 
 Perfil da bandano Facebook

HIATO 
No dia 30 de janeiro de 2019, a banda através da página oficial do Facebook, comunicou o seu hiato por tempo indeterminado.

Bandas da cidade de São Paulo
Bandas de metalcore
Bandas de metal alternativo
Bandas de groove metal
Bandas formadas em 2007
Bandas do Brasil